Бернард III де Кастане (; ок. 1240, Монпелье, Королевство Франция — 14 августа 1317, Авиньон) — французский церковный деятель, доминиканец, епископ епархии Альби (07.03.1275 — 30.07.1308), позже епископ Ле-Пюи-ан-Веле, римско-католический кардинал, , , .

Биография 
Изучал право в Университете Монпелье, где получил степень доктора права. В январе 1266 года стал профессором гражданского права, папским капелланом, аудитором Апостольского дворца, прокурором (Causarum) при Папском суде в Перудже. В феврале 1267 года — нунций Папы. В 1268 году был папским легатом в Рейнской области. Руководил дипломатической службой Церкви в Италии и Германии. Совершил ряд дипломатических поездок к королю Франции Людовику IX, королю Арагона и др.

Служил каноником в капитуле собора Орлеана и архидиаконом в Нарбоне.

9 декабря 1272 года папа Григорий X назначил Бернара де Кастене архидиаконом Майорки с пребендой и должностью ректора капитула собора Жироны.

С 7 марта 1275 года назначен епископом епархии Альби. Заложил первый камень в основание кафедрального Собора Святой Цецилии в городе Альби. В 1297 году основал доминиканский монастырь в Альби. В 1297 году от имени французского короля обратился к Папе Бонифацию VIII с просьбой о канонизации короля Людовика IX.

В 1307—1308 годах по обвинению в симонии и различных правонарушениях предстал перед трибуналом Римской курии. После которого, 30 июля 1308 года с епархии Альби был переведен на более низкую должность епископом в Ле-Пюи-ан-Веле.

17 декабря 1316 года Папа Иоанн XXII назначил его кардиналом. Служил кардинал-епископом с титулом церкви Порто-Санта Руфина (17 декабря 1316-14 августа 1317 года).

Похоронен в Авиньонском соборе.

Примечания

Ссылки 
 Bernard de Castanet 

Кардиналы Франции
Кардиналы Иоанна XXII
Церковные деятели XIII века
Церковные деятели XIV века
Епископы Альби
Папские легаты
доктора права
Выпускники университета Монпелье
Доминиканцы Франции